Ляндрес — фамилия:

 Ляндрес, Давид Моисеевич (1905—1981) — специалист в области производства турбомеханизмов.
 Ляндрес, Зельман (Залман) Аронович (1907—1995) — советский ортопед и травматолог, учёный-медик.
 Ляндрес, Залман Овзерович (1901—1987) — инженер-нефтяник, член коллегии Министерства нефтехимической промышленности.
 Ляндрес, Илья Александрович (1905—1976) — полковник, начальник отдела Московского уголовного розыска, брат З. А. Ляндреса и С. А. Ляндреса.
 Ляндрес, Липман Израилевич (1906) — советский географ.
 Ляндрес, Семён Александрович (1907—1968) — советский государственный деятель.
 Ляндрес, Юлиан Семёнович (известен как Юлиан Семёнов; 1931—1993) — русский советский писатель, сценарист, прозаик, педагог, журналист, сын С. А. Ляндреса.